Стеен, Ян — голландский живописец (1626—1679).
 Стеен, Кнут — норвежский скульптор (1924—2011).